Ранделл () — фамилия. Известные носители:

 Ранделл, Алекси (род. 1975) — финский государственный деятель, мэр Турку (с 2010).
  (род. 1934) — финский социолог, профессор.